Tabuk, città dell'Arabia Saudita, capoluogo dell'omonima provincia
Tabuk, municipalità delle Filippine capoluogo della Provincia di Kalinga
Provincia di Tabuk, provincia dell'Arabia Saudita
Fucile di precisione Tabuk, fucile di fabbricazione irachena
Spedizione di Tabuk, spedizione organizzata da Maometto nell'anno 630
Vicariato apostolico di Tabuk, diocesi della Chiesa cattolica nelle Filippine